Harvest (englisch „Ernte“) steht für:

 Harvest (Alabama), Ort im Madison County
 Harvest (Album), Studioalbum von Neil Young aus dem Jahr 1972
 Harvest (Computer), ein ehemaliger Supercomputer
 Harvest (Film), US-amerikanischer Dokumentar-Kurzfilm von Carroll Ballard aus dem Jahr 1967
 Harvest, internationaler Name der finnischen Rockband Elonkorjuu
 Harvest Records, britisches Plattenlabel

The Harvest steht für:
 The Harvest, Originaltitel von Blutige Ernte (1992), US-amerikanischer Thriller von David Marconi
 The Harvest, Originaltitel von Haus des Zorns – The Harvest, US-amerikanischer Horrorfilm von John McNaughton (2013)
 The Harvest (2010), US-amerikanischer Dokumentarfilm

Siehe auch:
 Harvester
 Harvest Moon